Франческо Ерідзо () — 98-й венеціанський дож.

Уродженці Венеції